Das Wort Tortoise (von englisch tortoise [] bzw. lateinisch tartaruchus bzw. griechisch ταρταροῦχος – aus dem Tartaros) bedeutet „Landschildkröten“. Es bezeichnet folgende Begriffe:
 Die Instrumentalband Tortoise (Band)
 Den schweren britischen Panzer Tortoise (Panzer)
 Den Tortoise Hill auf der James-Ross-Insel in der Antarktis

Tortoise ist außerdem Namensbestandteil mehrerer grafischer Benutzeroberflächen für unterschiedliche Versionsverwaltungen:
 TortoiseCVS für CVS
 TortoiseSVN für Subversion
 TortoiseHg für Mercurial
 TortoiseGit für Git
 TortoiseBZR für Bazaar
 TortoiseDarcs für Darcs

Siehe auch:
 Tortoiseshell, siehe Schildpatt
 Tortex, Kunststoff 
 Tortulon, Kunststoff der Firma Schildkröt
 Hare and Tortoise, Brettspiel, siehe Hase und Igel